Termenul francez vogue se poate referi la:
 Vogue, revistă de modă
 „Vogue”, cântecul Madonnei din 1990
 Vogüé, un sat în departamentul Ardèche, Franța